Абраам:

 Абраам, Пьер — французский писатель, литературовед, журналист, общественный деятель
 Абраам Ванакан — армянский автор VIII века
 Абраам Ереванци — армянский историк XVIII в., автор книги «История войн 1721—1736»
 Абраам Мамиконеиц — армянский церковный деятель и автор VI века, духовный предводитель Тарона
 Абраам Албатанеци — 25-й Католикос всех армян (606/607 — 610/615).
 Абраам Анкюраци — армянский историк, поэт и музыкант XV века.